Fulwin ist ein Automodell folgender Automobilhersteller:

 Chery Fulwin, siehe dazu Seat Toledo I#Nachbauten
 Chery Fulwin 2